Parker Peak ist der Name folgender Berge:
 Parker Peak (Adelaide-Insel) auf der Adelaide-Insel, Adelaide- und Biscoe-Inseln, Westantarktika
 Parker Peak (Idaho), im US-Bundesstaat Idaho
 Parker Peak (Mono County, Kalifornien), im Mono County, US-Bundesstaat Kalifornien
 Parker Peak (Tulare County, Kalifornien), im Tulare County, US-Bundesstaat Kalifornien
 Parker Peak (Mac-Robertson-Land) im Mac-Robertson-Land, Ostantarktika
 Parker Peak (South Dakota), im US-Bundesstaat South Dakota
 Parker Peak (Thurston-Insel) auf der Thurston-Insel, Westantarktika
 Parker Peak (Utah), im US-Bundesstaat Utah
 Parker Peak (Wyoming) im Yellowstone-Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming